Бюлов (Німеччина) (нім. Bülow) — громада в Німеччині, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія.
 Карл фон Бюлов (нім. Karl von Bülow; 24 березня 1846, Берлін — 31 серпня 1921, Берлін) — німецький воєначальник Прусської армії, генерал-фельдмаршал Німецької імперської армії.
 Ганс фон Бюлов, Барон Ганс-Гві́до-Фрайгер фон Бю́лов (нім. Hans Guido Freiherr von Bülow; 8 січня 1830 ― 12 лютого 1894) ― німецький диригент, піаніст і композитор.
 Гаррі фон Бюлов-Боткамп (нім. Harry von Bülow-Bothkamp; 19 листопада 1897, Боткамп — 27 лютого 1976, Кірхбаркау) — німецький льотчик-винищувач.
 Отто фон Бюлов (Otto von Bülow; 16 жовтня 1911, Вільгельмсгафен — 5 січня 2006, Вольторф) — німецький офіцер-підводник, корветтен-капітан крігсмаріне.
 Клаус Мюллер-Бюлов, Клаус Максиміліан Мюллер, з 1934 року — Мюллер-Бюлов (нім. Claus Maximilian Mueller-Bülow; 17 вересня 1892, Йоганнісбург, Німецька імперія — 5 лютого
 Вівіанна Торун Бюлов-Хюбе, відома як Торун — одна з найважливіших срібних майстрів XX століття та майстрів-ювелірів.